Storstein bezeichnet: 

 Storstein (Tromsø), Hausberg von Tromsø, Norwegen

 den Familiennamen folgender Personen:
 Are Storstein (1951–2004), norwegischer Film- und Theater-Schauspieler, Drehbuchautor, Filmregisseur, Musiker und Sänger
 Silje Storstein (* 1984), norwegische Schauspielerin